15-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 1976 года проходил в четырёх французских городах Мулен, Виши, Мон-Дор и Клермон-Ферран с 20 по 29 мая. В финальной стадии приняли участие 13 национальных сборных. На первом этапе 12 команд в 3-х группах определили шестёрку участников второго этапа, где к ним добавились хозяйки турнира баскетболистки сборной Франции. На втором этапе 7 сборных команд в групповом турнире разыграли медали чемпионата. Чемпионками Европы в 13-й раз стали баскетболистки сборной СССР.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа С

Финальный раунд

Квалификационный раунд за 8-е — 13-е места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1976 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1976 на сайте www.todor66.com

1976
1976 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1976 году